Агре — фамилия. Известные носители:

 Агре, Бернар  (1926—2014) — кот-дивуарский кардинал. Епископ Мана (1968—1992). Епископ Ямусукро (1992—1994). Архиепископ Абиджана (1994—2006). Кардинал-священник с 2001 года.
 Агре, Питер (род. 1949) — американский профессор, медик и молекулярный биолог, лауреат Нобелевской премии по химии (2003). Президент Американской ассоциации развития науки.